

Persone 
 Giacomo Monzino – chitarrista, liutaio e compositore italiano
 Guido Monzino – alpinista ed esploratore italiano
 Franco Monzino – imprenditore italiano, fondatore dei grandi magazzini Standa

Altro 
 Centro cardiologico Monzino – ospedale dedicato alle malattie cardiovascolari di Milano
 Rifugio Monzino – rifugio nel comune di Courmayeur, massiccio del Monte Bianco